

Geografia

Niemcy 
 Köslin – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Koszalin
Dawna nazwa przedmieścia Braniewa:

 Koźlin (Braniewo)